Buckingham Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buckingham Mountain (Kalifornien)
 Buckingham Mountain (Pennsylvania)